Kent refererer ofte til Kent – et county som ligger sydøst for London, England. Øvrige betydninger:

Stednavne

Canada 
 Kent, British Columbia

USA 
 Kent, Alabama
 Kent, Arkansas
 Kent, Connecticut
 Kent, Florida
 Kent, Illinois
 Kent, Indiana
 Kent, Minnesota
 Kent, New York
 Kent, Ohio
 Kent, Oklahoma
 Kent, Oregon
 Kent, South Carolina
 Kent, Texas
 Kent, Virginia
 Kent, Washington
 Kent, West Virginia

Musik 
 Kent (band) – en svensk musikgruppe.
 Kent (album) – deres debutalbum.

Personer 
 Kent – et drengenavn dannet af Kenneth (bruges også som efternavn)
 Kent Kirk – dansk politiker
 Clark Kent – Superman

Andet 
 Kent (cigaretmærke)